Serpan steht für: 

 Serpan Peak, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Serpan ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Serpan (1922–1976), tschechisch-französischer Maler